Wilhelmsthal ist der Name folgender Ortschaften:

 in Deutschland
 Wilhelmsthal, Gemeinde im Landkreis Kronach in Bayern
 Ortsteil der Gemeinde Calden im Landkreis Kassel, Hessen, siehe Schloss Wilhelmsthal (Calden)
 Wilhelmsthal (Eckernförde), Ortsteil der Stadt Eckernförde im Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein
 Wilhelmsthal (Gerstungen), Ortsteil der Gemeinde Gerstungen im Wartburgkreis in Thüringen mit dem Schloss Wilhelmsthal (Gerstungen)
 Wilhelmsthal (Jatznick), Wohnplatz der Gemeinde Jatznick im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern
 Wilhelmsthal (Jerichow), Wohnplatz der Einheitsgemeinde Stadt Jerichow im Landkreis Jerichower Land in Sachsen-Anhalt
 Wilhelmsthal (Oranienburg), Ortsteil der Stadt Oranienburg im Landkreis Oberhavel in Brandenburg
 Wilhelmsthal (Spremberg), Ortslage der Stadt Spremberg im Landkreis Spree-Neiße in Brandenburg

 in Polen
 Wilhelmsthal, seit 1945 Augustopol, Powiat Kutnowski, Woiwodschaft Łódź
nach deutschem Landkreis-ABC:
 Wilhelmsthal, Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945: Wilimowo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmsthal, Kreis Habelschwerdt, Niederschlesien, seit 1945: Bolesławów,  Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilhelmsthal, Kreis Köslin, Pommern, seit 1945: Kostrzewa (Manowo), Woiwodschaft Westpommern 
 Wilhelmsthal, Kreis Meseritz, Brandenburg, seit 1945: Łęgowskie, Woiwodschaft Lebus
 Wilhelmsthal, Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Kępa Kalnicka,  Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmsthal, Gut, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Pużary, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmsthal, Dorf, bis 1928 Gawrzialken, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Gawrzyjałki, Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Wilhelmsthal, Kreis Ratibor, Oberschlesien, seit 1945: Kobyla (Kornowac),  Woiwodschaft Schlesien
 Wilhelmsthal, Kreis Regenwalde, Pommern, seit 1945: Krzekowo (Radowo Małe), Woiwodschaft Westpommern
 Wilhelmsthal, Kreis Schlochau, Pommern, seit 1945: Rosocha (Lipnica), Woiwodschaft Pommern
 Wilhelmsthal, Kreis Wohlau, Niederschlesien, seit 1945: Wróblewo (Wołów),  Woiwodschaft Niederschlesien

Siehe auch:
 Schloss Wilhelmsthal
 Wilhelmstal, Wilhelminenthal